

Persone 
 Albin Egger-Lienz (1868-1926) – pittore austriaco

Geografia

Austria 
 Lienz – città nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Distretto di Lienz – distretto con capoluogo Lienz

Svizzera 
 Lienz – frazione dei comuni di Rüthi, nel distretto di Rheintal, e di Sennwald, nel distretto di Werdenberg (Canton San Gallo)

Pagine correlate 
Linz (disambigua) – pagina di disambiguazione